Deutsch Péter (1968) rádiós, atléta, magasugró
 Deutsch Péter (?) rabbi